Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623)
Scévole de Sainte-Marthe (1571-1650)